Riachensi – abitanti di Dois Riachos
Riachensi – abitanti di Riacho das Almas
Riachensi – abitanti di Riacho de Santana (Bahia)
Riachensi – abitanti di Riacho dos Machados
Riachensi – abitanti di Santana do Riacho